Brunnhof heißen folgende Orte:

in Deutschland:
 Brunnhof (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Brunnhof (Jetzendorf), Ortsteil der Gemeinde Jetzendorf, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Brunnhof (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Brunnhof (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Brunnhof (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Brunnhof (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
 Brunnhof (Schmidmühlen), Ortsteil des Marktes Schmidmühlen, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Brunnhof (Waldthurn), Ortsteil des Marktes Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

in Österreich:
 Brunnhof (Gemeinde Frohnleiten), Ortschaft in der Stadtgemeinde Frohnleiten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Brunnhof (Gemeinde Haidershofen), Katastralgemeinde der Gemeinde Haidershofen, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
Brunnhof ist der ehemalige Name des Schloss Saxental

Siehe auch:
 Brunhoff